Рідколі́сся — багатозначний термін, що може позначати:

 Рідколісся — тип рослинності, різновид негустого лісу;
 Рідколісся — село у Монастириському районі Тернопільскої області.